Christian Anker (Kristiania, 1917. augusztus 19. –) norvég vitorlázó és üzletember. 37 évig volt a családi vállalkozás, a P. Schreiner sen. & Co elnöke. Több jacht-hajóosztályban is norvég bajnok tudott lenni.

Források 
Pedersen, Bjørn Egil (16 December 1988). "Christian Anker". Aftenposten (in Norwegian). p. 16.
"Seilerentusiast i stål og jern". Aftenposten (in Norwegian). 19 August 1987. p. 16.

1917-ben született személyek
1988-ban elhunyt személyek
Oslóiak
Norvég üzletemberek
Norvég sportolók